Гольджи:

 Гольджи, Камилло — итальянский врач и учёный, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1906 году.
 Аппарат Гольджи — мембранная структура эукариотической клетки, органелла.
 Гольджи — кратер на Луне.